Australien er en af de 14 nationer som deltog i de første moderne olympiske lege under sommer-OL 1896 i Athen, og landet har siden deltaget i samtlige sommerlege. Australien deltog i vinterlege første gang i 1936 i Garmisch-Partenkirchen og har deltaget i samtlige vinterlege fra og med 1952 i Oslo. 

Australien deltog ved sommer-OL 1908 og 1912 sammen med New Zealand som Australasien.

Australien har været vært for sommer-OL to gange: 1956 i Melbourne og 2000 i Sydney.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Australiens OL-statistik  på Sports-reference.com

Australien ved sommer-OL
Australien ved vinter-OL
OL